Stenocercus — рід ящірок з родини Tropiduridae. Включає 76 видів.

Назва 
Stenocercus — від грец. στηνος «вузький, тонкий» та κερκος «хвіст».

Поширення 
Представники роду поширені в Південній Америці.

Види 

 Stenocercus aculeatus (O'Shaughnessy, 1879)
 Stenocercus albolineatus Teixeira, Prates, Nisa, Silva-Martins, Strüssmann & Rodrigues, 2015
 Stenocercus amydrorhytus G. Köhler & Lehr, 2015
 Stenocercus angel Torres-Carvajal, 2000
 Stenocercus angulifer (F. Werner, 1901)
 Stenocercus apurimacus Fritts, 1972
 Stenocercus arndti Venegas, Echevarria & Alvarez, 2014
 Stenocercus azureus (F. Müller, 1880)
 Stenocercus boettgeri Boulenger, 1911
 Stenocercus bolivarensis Castro & Ayala, 1982
 Stenocercus cadlei Torres-Carvajal & Mafla-Endara, 2013
 Stenocercus caducus (Cope, 1862)
 Stenocercus canastra Ávila-Pires, Nogueira & Martins, 2019
 Stenocercus carrioni Parker, 1934
 Stenocercus catherineae 
 Stenocercus chinchaoensis Venegas, Duran & Garcia-Burneo, 2013
 Stenocercus chlorostictus Cadle, 1991
 Stenocercus chota Torres-Carvajal, 2000
 Stenocercus chrysopygus Boulenger, 1900
 Stenocercus crassicaudatus (Tschudi, 1845)
 Stenocercus cupreus Boulenger, 1885
 Stenocercus diploauris Venegas, Echevarria, Garcia-Ayachi & Landauro, 2020
 Stenocercus doellojuradoi (Freiberg, 1944)
 Stenocercus dracopennatus 
 Stenocercus dumerilii (Steindachner, 1867)
 Stenocercus empetrus Fritts, 1972
 Stenocercus erythrogaster (Hallowell, 1856)
 Stenocercus eunetopsis Cadle, 1991
 Stenocercus festae (Peracca, 1897)
 Stenocercus fimbriatus Ávila-Pires, 1995
 Stenocercus flagracanthus 
 Stenocercus formosus (Tschudi, 1845)
 Stenocercus frittsi Torres-Carvajal, 2005
 Stenocercus guentheri (Boulenger, 1885)
 Stenocercus haenschi (F. Werner, 1901)
 Stenocercus huancabambae Cadle, 1991
 Stenocercus humeralis (Günther, 1859)
 Stenocercus ica 
 Stenocercus imitator Cadle, 1991
 Stenocercus iridescens (Günther, 1859)
 Stenocercus ivitus Fritts, 1972
 Stenocercus johaberfellneri G. Köhler & Lehr, 2015
 Stenocercus lache Corredor, 1983
 Stenocercus latebrosus Cadle, 1998
 Stenocercus limitaris Cadle, 1998
 Stenocercus marmoratus (A.M.C. Duméril & Bibron, 1837)
 Stenocercus melanopygus Boulenger, 1900
 Stenocercus modestus (Tschudi, 1845)
 Stenocercus nigrobarbatus Venegas, Echevarria, Garcia-Ayachi & Landauro, 2020
 Stenocercus nigromaculatus Noble, 1924
 Stenocercus nubicola Fritts, 1972
 Stenocercus ochoai Fritts, 1972
 Stenocercus omari Venegas, Echevarría, García-Burneo & Koch, 2016
 Stenocercus orientalis Fritts, 1972
 Stenocercus ornatissimus (Girard, 1857)
 Stenocercus ornatus (Gray, 1845)
 Stenocercus pectinatus (A.M.C. Duméril & Bibron, 1835)
 Stenocercus percultus Cadle, 1991
 Stenocercus philmayi 
 Stenocercus praeornatus Fritts, 1972
 Stenocercus prionotus Cadle, 2001
 Stenocercus puyango Torres-Carvajal, 2005
 Stenocercus quinarius Nogueira & Rodrigues, 2006
 Stenocercus rhodomelas (Boulenger, 1899)
 Stenocercus roseiventris D'Orbigny in A.M.C. Duméril & Bibron, 1837
 Stenocercus santander Torres-Carvajal, 2007
 Stenocercus scapularis (Boulenger, 1901)
 Stenocercus simonsii Boulenger, 1899
 Stenocercus sinesaccus Torres-Carvajal, 2005
 Stenocercus squarrosus Nogueira & Rodrigues, 2006
 Stenocercus stigmosus Cadle, 1998
 Stenocercus torquatus Boulenger, 1885
 Stenocercus trachycephalus (A.H.A. Duméril, 1851)
 Stenocercus tricristatus (A.H.A. Duméril, 1851)
 Stenocercus variabilis Boulenger, 1901
 Stenocercus varius Boulenger, 1885

Примітки

Посилання 
 Boulenger GA (1885). Catalogue of the Lizards in the British Museum (Natural History). Second Edition. Volume II. Iguanidae, … London: Trustees of the British Museum (Natural History). (Taylor and Francis, printers). xiii + 497 pp. + Plates I—XXIV. (Genus Stenocercus, p. 131).
 Cadle JE (1991). «Systematics of lizards of the genus Stenocercus (Iguania: Tropiduridae) from northern Peru. New Species and comments on relationships and distribution patterns». Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 143: 1-96. [For erratum see Cadle JE (1993). Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 144: 345].
 Duméril AMC, Bibron G (1837). Erpétologie générale ou histoire naturelle complète des reptiles. Tome quatrième [Volume 4]. Paris: Roret. ii + 571 pp. (Stenocercus, new genus, pp. 349–350). (in French).
 Goin CJ, Goin OB, Zug GR (1978). Introduction to Herpetology, Third Edition. San Francisco: W.H. Freeman. xi + 378 pp. . (Genus Stenocercus, p. 291).

Tropiduridae
Роди ящірок